Psychropotes longicaudata är en sjögurkeart som beskrevs av Johan Hjalmar Théel 1882. Psychropotes longicaudata ingår i släktet Psychropotes och familjen Psychropotidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sjögurkor
longicaudata